ECLI ist eine Abkürzung für 
 École Centrale de Lille (französische Ingenieurschule in Villeneuve d'Ascq)
 European Case Law Identifier (Europäischer Urteilsidentifikator). 

Abkürzung